Пьятти () — итальянская фамилия.

Известные носители:

 Пьятти, Пабло — аргентинский футболист, полузащитник сборной Аргентины. 
 Пьятти, Игнасио (род. 1985) — аргентинский футболист, полузащитник клуба «Монреаль Импакт».
 Пьятти, Карло Альфредо — итальянский композитор и виолончелист.

См. также 
 Пиатти